La Boissière (Calvados)
La Boissière (Eure)
La Boissière (Hérault)
La Boissière (Mayenne)
La Boissière (Jura)
ook:
La Boissière-d'Ans, Dordogne
La Boissière-de-Montaigu, Vendée
La Boissière-des-Landes,  Vendée
La Boissière-du-Doré,  Loire-Atlantique
La Boissière-École,  Yvelines
La Boissière-en-Gâtine,  Deux-Sèvres
La Boissière-sur-Èvre,  Maine-et-Loire

gemeenten met de naam Boissières

Zie ook
Boissière (metrostation), een metrostation in Parijs